Octrooi, de (tijdelijke) rechtsbescherming voor een uitvinding
 Diploma, een bewijs van een met goed gevolg afgelegd examen
 Rijnpatent, het vaarbevoegdheidsbewijs om met een schip op de Rijn te mogen varen
 soortgelijke patenten zijn er ook voor andere grote rivieren, zoals het Donaupatent
 Patenteren (warmtebehandeling), warmtebehandeling van walsdraad
 Patenttroll, kritische term voor kleine bedrijven die zelf een octrooipakket opbouwen of beheren voor een groot bedrijf, maar er zelf niets mee doen

Zie ook 
 Recht van Patent, een 19e-eeuwse belasting om een bedrijf of beroep te mogen uitoefenen